Когоут — чеське прізвище. Відомі носії:
 Павел Когоут (;  20 липня 1928, Прага) — чеський письменник, (поет, прозаїк, драматург), публіцист, громадський діяч.
 Ян Когоут (;  29 березня 1961, Пльзень) — чеський дипломат і політик.